Малевская — женская форма фамилии .
 Малевская, Ганна (1911—1983) — польская писательница, многолетний редактор литературного журнала «Znak».
 Малевская, Евдокия Сергеевна (род. 2002) — российская певица и актриса.

Составные фамилии 
 Зентара-Малевская, Мария (псевдоним Эльжбета Рафальская; 1894—1984) — польская писательница и поэтесса, общественный деятель Вармии.
 Малевская-Малевич, Зинаида Алексеевна (более известна под фамилией Шаховская; 1906—2001) — русская писательница и мемуаристка.